Meisn. kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Daniel Friedrich Meissner
 Carl Daniel Friedrich Meisner

Robotskapade auktorsförkortningar